Кра́сный руче́й:

 Красный ручей — ручей в Москве, левый приток реки Серебрянки.
 Красный ручей — ручей в Смоленской области, в Сычёвском районе, левый приток реки Вазузы.
 Красный ручей — ручей в Смоленской области, в Сычёвском районе, левый приток реки Яблони.

См. также 
 Красный Ручей (список населённых пунктов)
 Красный (список значений)